De term eerstegraads wordt onder meer gebruikt bij verschijnselen die in verschillende gradaties kunnen voorkomen, zo onder meer:
wiskunde 
eerstegraads polynomen
eerstegraads vergelijking
onderwijs: eerstegraads onderwijsbevoegdheid
geneeskunde: eerstegraads brandwond
mate van familiale verwantschap: kind of ouder